Гулий — українське прізвище, етимологічно походить від українського прізвиська Ѓулий («безрогий»). Відомі носії:

Чоловіки 
 Гулий-Гуленко Андрій Олексійович (1886–1926 (?)) — військовий діяч часів УНР, отаман Армії УНР.
 Гулий Геннадій Васильович (1955) — український і радянський спортсмен, чемпіон СРСР з гірського туризму.
 Гулий Іван Михайлович (1940) — генеральний директор приватного аграрно-орендного підприємства «Промінь» Красноградського району (Харківська область), Герой України.
 Гулий Іван Степанович — доктор технічних наук, дійсний член (академік) Української академії аграрних наук, ректор Національного університету харчових технологій в 1973—2003 рр.
 Гулий Костянтин Макарович (1887—1937) — харківський міський голова, міністр праці УРСР.
 Гулий Максим Федотович (1905–2007) — біохімік, Герой України.

Жінки 
 Гула Інна Йосипівна (1940—1990) — радянська актриса театру і кіно. Заслужена артистка РРФСР (1976).
 Гула Надія Максимівна (1936) — відомий український вчений в галузі медичної біохімії, професор (2002), член-кореспондент Національної академії наук України (1991) та Академії медичних наук України (1993).

Див. також 
 Гула (значення)
Українські прізвища